Dourdou est un nom propre français qui peut faire référence à :

Hydronyme 
 Dourdou de Camarès : rivière du sud de la France affluent du Tarn ;
 Dourdou de Conques : rivière du sud de la France affluent du Lot.

Communes 
 Arnac-sur-Dourdou, commune française du département de l'Aveyron ;
 Saint-Cyprien-sur-Dourdou : commune française du département de l'Aveyron.

Architecture 
 Pont sur le Dourdou, pont médiéval sur le Dourdou de Conques dans la commune de Conques.